Фира може да се отнася за:

 Фѝра – загубване на част от теглото и обема на веществата и стоково-материалните ценности, в резултат на естествени физикохимични процеси (изпаряване, изветряване, изсушаване, свиване), както и повреждане, разпиляване и изтичане в резултат на правилно манипулиране с тях.
 Фира (град) – град в Гърция, остров Санторини